Ez a lista tartalmazza az európai első- és másodosztályú labdarúgócsapatok átlagnézőszámát csökkenő sorrendben, a 2007–2008-as labdarúgó-bajnokságok szerint. A lista az első 100 helyezettet tartalmazza. A legmagasabb nézőszáma legutóbb a Real Madridnak volt, a klub mérkőzéseit átlagban 76 234 néző tekintette meg a helyszínen.

A lista

Jelmagyarázat: (2): másodosztályú csapat; (3): harmadosztályú csapat

Kapcsolódó szócikkek 

 Európai labdarúgó-stadionok listája befogadóképesség szerint
 Labdarúgó-stadionok listája befogadóképesség szerint
 Labdarúgó-stadionok listája országok szerint

Külső hivatkozások
 european-football-statistics.co.uk
 www.fussballtempel.net

Labdarúgócsapatok listái